Désiré es un nombre masculino francés que significa «deseado». La forma femenina es Désirée. Désiré puede referirse a:

Personas 

 Désiré (barítono), cuyo nombre era Amable Courtecuisse (1823-1873), barítono francés;
 Désiré Bastin (1900-1972), futbolista belga;
 Dési Bouterse (nacido 1945), político surinamés;
 Désiré Charnay (1828-1915), arqueólogo francés;
 Désiré Collen (nacido 1943), físico belga;
 Désiré Dalloz (1795-1869), jurista francés;
 Désiré Defauw (1885-1960), director de orquesta belga;
 Désiré Dondeyne (1921-2015), director de orquesta francés;
 Désiré Ferry (1886-1940), político francés;
 Désiré Girouard (1836-1911), Canadian lawyer
 Désiré de Haerne (1804-1890), firmante de la Constitución belga;
 Désiré Keteleer (1920-1970), ciclista belga;
 Désiré Koranyi (1914-1981), futbolista franco-húngaro;
 Désiré Mbonabucya (nacido 1977), Rwandan football player
 Désiré Mérchez (1882-1968), nadador francés;
 Désiré Munyaneza (nacido 1966),criminal de guerra ruandés;
 Désiré Nisard (1806-1888), autor francés
 Désiré Olivier Bourbeau (1834-1900), político canadiense;
 Désiré Rakotoarijaona (nacido 1934), Primer Ministro de Madagascar;
 Désiré van Monckhoven (1834-1882), químico belga;
 Désiré Vervoort (1810-1886), abogado belga.

Cine 

 Désiré (película de 1937), dirigida por Sacha Guitry.

Véase también 

 Desire
 Constant-Désiré
 Désiré-Émile
 Désiré-Joseph
 Désiré-Lucas
 Désiré-Magloire
 François-Désiré
 Jacques-Désiré
 Jean-Désiré
 Joseph-Désiré
 Laurent-Désiré
 Louis-Désiré
 Saint-Désiré